Zielony Gaj (Giżycko)
 Zielony Gaj (Mikołajki)
 Zielony Gaj (Sokółka)